Катенька может означать:

 Катенька (фильм)
 Уменьшительно-ласкательное от Екатерина
 Екатерина Вторая
 100 рублей
 Катенька — остров на реке Дунай, принадлежит Украине.